Saratoga Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Saratoga Springs (New York)
Saratoga Springs (Utah)